Barrett peut faire référence à :

Patronyme 

 Aaron Barrett (1988- ), joueur de baseball américain.
 Amy Coney Barrett (1972-), est une juge fédérale des États-Unis.
 Amber Barrett (née en 1996), footballeur irlandaise.
 Andrea Barrett (1954 - ), femme de lettres américaine.
 Aston Barrett (1946 - ), bassiste jamaïcain.
 Bob Barrett (1925-), journaliste et un écrivain américain de roman policier et western.
 Carlton Barrett (1950 - 1987), musicien jamaïcain.
 Craig Barrett, président d'Intel en 1997 puis son PDG de 1998 à 2005.
 Danny Barrett (1990-), joueur de rugby à XV et à sept américain
 Dave Barrett (1930 - 2018), homme politique canadien.
 DeWayne Barrett (1981- ) est un athlète jamaïcain.
 Earl Barrett (1967 - ), footballeur anglais.
 Elizabeth Barrett Browning (1806-1861), poétesse anglaise de l'ère victorienne.
 Francis Barrett (avant 1780-après 1830), occultiste anglais.
 G. J. Barrett (1923-1999), auteur britannique de western, roman policier et science-fiction.
 Graham Barrett (1981 - ), footballeur irlandais.
 H. Gordon Barrett (1915-1993), homme politique canadien en Ontario.
 Hugh-John Barrett (1935-2005), peintre québécois.
 Jake Barrett (1991- ), joueur de baseball américain.
 Jacinda Barrett (1972 - ), mannequin et actrice de cinéma australienne.
 James Lee Barrett (1929-1989), scénariste, producteur et acteur américain.
 Jean-Arnold Barrett (1770-1835), évêque belge,  de Namur.
 John Barrett (1916-1944), agent secret britannique du SOE pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Judith Barrett (1914-2000), actrice américaine.
 Lynne Barrett, nouvelliste américaine, auteure de littérature policière.
 Majel Barrett (1932-2008), actrice américaine.
 Marty Barrett (1958- ), ancien joueur de baseball américain.
 
 Mike Barrett (1943-2011), ancien joueur américain de basket-ball.
 Nancy Barrett (1943-), actrice américaine.
 Natasha Barrett (1972 - ), compositrice de musique électroacoustique britannique.
 Rafael Barrett (1876-1910), écrivain hispano-paraguayen.
 Richard Barrett (1959-), compositeur de musique de chambre britannique

 Rowan Barrett (1972 - ), joueur de basket-ball canadien.
 Shaquil Barrett (1992-), joueur professionnel américain de football américain.
 Syd Barrett (1946-2006), musicien et peintre britannique, un des fondateurs du groupe Pink Floyd.
 Theobald Butler Barrett (1894-1969), homme politique canadien en Ontario
 Tim Barrett (1928-1990), acteur britannique.
 Tina Barrett (1976 - ), chanteuse et actrice britannique, membre du groupe S Club 7
 Travis Barrett (1999 - ), coureur cycliste sud-africain.
 Wade Barrett (1980 - ), catcheur anglais employé à la WWE.
 Famille Barrett, famille d'agriculteurs et de rugbymen néo-zélandais
 Kevin Barrett (1967-), le père
 Kane Barrett (1990-), un fils
 Beauden Barrett (1991-), un fils, meilleur joueur du monde en 2016 et 2017
 Scott Barrett (1993-), un fils
 Jordie Barrett (1997-), un fils

Prénom 
 Barrett Brown (1981-), journaliste, essayiste et écrivain satirique américain.

Toponyme 

 Barrett, une ville située dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 Barrett, une ville située dans le Texas, aux États-Unis.

Voir aussi 
 Barrett, second et dernier album solo de Syd Barrett après que celui-ci a quitté le groupe Pink Floyd.
 Les Barrett M82, Barrett M90, Barrett M95 et Barrett M107 sont des fusils de précision, construits par la firme Barrett Firearms Manufacturing.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais